Microsoft Publisher (ранее Microsoft Office Publisher) — настольная издательская система, разработанная корпорацией Microsoft. Это приложение начального уровня, отличающееся от Microsoft Office Word тем, что акцент в нём делается на проектирование разметки страницы, а не на оформление и проверку текста. Microsoft Publisher — программное обеспечение, входящее в состав пакета Microsoft Office.

Первая версия пакета была разработана в 1991 году.

Название 
Название программы происходит от слова «publisher», то есть программа, рассчитанная на выпуск разнообразных публикаций.

Особенности 

Office Publisher содержит новые и усовершенствованные средства, помогающие эффективно создавать, настраивать и многократно использовать разнообразные маркетинговые материалы, адаптированные под конкретные потребности компании.
 Быстрое начало работы при использовании библиотеки из сотен настраиваемых шаблонов оформления и незаполненных публикаций, включая информационные бюллетени, брошюры, рекламные листовки, открытки, веб-узлы, форматы почтовых сообщений и многое другое.
 Создание для всех деловых и личных потребностей элементы фирменной символики, которые содержат название компании, контактную информацию и эмблему.
 Перед выбором шаблона можно воспользоваться функцией динамического просмотра шаблонов Office Publisher 2007 с применением элементов фирменной символики, включая цвета, шрифты, эмблему и сведения о бизнесе.
 Новая функция поиска позволяет быстро находить и просматривать в каталоге Publisher высококачественные шаблоны Office Publisher 2007 с веб-узла Microsoft Office Online.
 Для ускорения поиска шаблонов можно воспользоваться эффективными средствами распределения по категориям, просмотра, открытия и сохранения в папке «Мои шаблоны».
 Благодаря хранению часто используемого текста, элементов оформления и графических объектов в новом хранилище содержимого для последующего использования в других публикациях достигается значительная экономия времени и сил.
 Повторное использование созданного содержимого для других методов публикации и распространения. Например, можно легко поместить содержимое из многостраничного информационного бюллетеня в шаблон электронной почты или веб-шаблон для распространения в Интернете.
 Можно выбрать одну из более 75 созданных профессионалами цветовых схем или создать свою собственную. Если нужно использовать цвета Pantone, их можно выбрать непосредственно в Office Publisher 2007.
 В панели задач Publisher доступна помощь по стандартным процедурам Office Publisher 2007, таким как вставка изображения, слияние стандартных писем или многократное использование содержимого.
 Расширенная возможность слияния каталогов позволяет создавать часто обновляемые материалы, такие как спецификации, каталоги и прейскуранты, объединяя текст и изображения из базы данных.
 Доступна настройка публикаций с использованием коллекции интуитивно понятных макетов типографских эффектов и средств работы с графикой.
 Усовершенствованное средство проверки макета позволяет заблаговременно выявить и исправить распространенные ошибки макета в материалах, предназначенных для печати, размещения в сети и распространения по электронной почте.
Простой просмотр элементов фирменной символики — цвета, шрифта, эмблемы и сведений о бизнесе — и их применение ко всему содержимому Office Publisher 2007 позволяет быстрее приступить к работе.

Office Publisher 2007 содержит новые средства слияния электронной почты, а также усовершенствованные возможности слияния почты и каталогов, благодаря которым стало проще создавать и распространять в печатном виде или по электронной почте маркетинговые материалы, настроенные под индивидуальных получателей.

См. также 
 Adobe InDesign
 Scribus
 Quark XPress

Ссылки 
 Официальный сайт Microsoft Office

Настольное издательское программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows